Губа́нова — женский вариант русской фамилии .

 Известные носители 
 Губанова, Алёна Вячеславовна (род. 1973) — мэр Астрахани.
 
 Губанова, Галина Игоревна (род. 1952) — российский театральный режиссёр, преподаватель, искусствовед и театровед.
 Губанова, Ирина Игоревна (1940—2000) — советская российская киноактриса.
 Калмыкова, Лукерья Васильевна (урождённая Губанова; 1840—1886) — лидер духоборов.

Двойная фамилия 
 Руссиян-Губанова, Татьяна Владимировна (1930—2012) — советская спортсменка (вертолётный спорт). См. также 
 Губанова — деревня в Куртамышском районе Курганской области.
 Губанова улица в Самаре.